Alejandro Federico Lerner (Buenos Aires, 8 de junho de 1957) é um cantautor argentino. É um dos artistas de pop e rock mais populares de seu país.

Discografia 
 1979: Sus primeras canciones - UMBRAL
 1982: Alejandro Lerner y la magia - RAVIOL RECORDS
 1983: Todo a pulmón - RAVIOL RECORDS
 1984: Lernertres - INTERDISC S.A.
 1985: Conciertos - INTERDISC S.A.
 1987: Algo que decir - JERONIMO RECORDS
 1988: Canciones - ARIOLA
 1990: Entrelíneas - BMG
 1992: Amor infinito - ARIOLA
 1994: Permiso de volar - BMG
 1995: La magia continúa - BMG
 1997: Magic hotel - BMG
 1997: Volver a empezar - POLYGRAM DISCOS S.A.
 1999: 20 años - POLYGRAM DISCOS S.A.
 2000: Si quieres saber quién soy - UNIVERSAL MUSIC ARGENTINA S.A.
 2002: Lerner.Vivo - UNIVERSAL MUSIC ARGENTINA S.A.
 2003: Buen viaje - UNIVERSAL MUSIC ARGENTINA S.A.
 2006: Canciones para gente niña - EL PIE RECORDS
 2007: Enojado - FEG DISCOS S.A.
 2011: En vivo Gran Rex - CALLE ANGOSTA DISCOS
 2016: Auténtico - SONY MUSIC ARGENTINA

Ligações externas 

 Website oficial (em espanhol)

 
Judeus da Argentina
Vencedores de prémios de música
Compositores da Argentina
Músicos da Argentina